Drangosch ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Drangosch (1899–1985), deutscher Bibliothekar, Archivar und Stadthistoriker